Оказіоналізм (філологія)
 Оказіоналізм (філософія)